Agelenopsis este un gen de păianjeni din familia Agelenidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe 

Aceasta specie sa gasit si in europa, mai exact in romania de o fata de 13 ani, pe peretele exterior al unei case situate in satul Cetea.

Legături externe 

Genuri de păianjeni
Agelenopsis